El nombre o seudónimo Rafinha puede referirse a:

 Rafinha (Márcio Rafael Ferreira de Souza) (1985-), futbolista brasileño.
 Rafinha Alcántara (1993-), futbolista hispano-brasileño.